Arthrodochium är ett släkte av svampar. Arthrodochium ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Arthrodochium